Жаме () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Жаме, Ив (род. 1961) — французский шансонье.
 Жаме, Пьер (1893—1991) — французский арфист.
 См. также 
 Жамен